Jiříkovský potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Jiříkovský potok (Teplička), rechter Zufluss der Teplička (Oskava) bei Křížov, Okres Bruntál
 Jiříkovský potok (Úslava) (auch Cecina), rechter Zufluss der Úslava bei Bohušov, Okres Plzeň-jih
 Jiříkovský potok (Roketnice), linker Zufluss der Roketnice bei Jiříkovice, Okres Brno-venkov
 Jiříkovský potok, tschechischer Name für den Ritterbach (Spree), linker Zufluss der Spree
 Jiříkovský potok (Sázavka), Oberlauf der Sázavka bei Habry, Okres Havlíčkův Brod